Клодницький канал
 Клодницький Володимир (1891—1973) — православний священик, громадський і церковний діяч, мемуарист.
 Клодницький Іван Іванович — український генетик